Рино Барилари (Бариллари) (; 8 февраля 1945 года, Италия) — итальянский фотограф. Известен под прозвищем «Король» («Er King»). Карьеру начал в 1959 году, фотографируя фотоаппаратом «Киев». По одной из версий стал прообразом героя Папараццо в фильме La Dolce Vita. По словам самого Барилари, он разбил 76 камер, у него 11 сломанных ребер, после съёмок ему приходилось обращаться за медицинской помощью 171 раз. Рино Барилари был упомянут в книге рекордов Гиннесса. Снялся в фильмах Нери Паренти «Папарацци» (1998) и в фильме Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» (1963). Награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1998) и орденом офицера «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1992).

Выставки 
 Roma Via Veneto 150 Harry’s Bar — «Dolce Vita Gallery» — Mostra permanente
 Mosca — «La mia dolce Vita»
 San Pietroburgo — «L’Italia viene a voi»
 Xi'an — «Università di Xi’an e International Folk Video Festival»
 Mosca Parco Sokolniki — «Dolce Vita»
 Gerusalemme — Jerusalm Film Festival
 Los Angeles — «50s and La Dolce Vita Style»
 Stoccarda — «The decades of the jet set»
 Roma — «1960. Il mondo ai tempi de 'La dolce vita'. Immagini e storie dalle collezioni dell’Emeroteca»
 Lucca — Palazzo Giunigi «Divas, dalla dolce vita agli ultimi scoop»
 Roma Via Condotti — «Al centro con arte cinema e moda»
 Roma Museo di Roma in Trastevere Piazza Sant’Egidio — «Un secolo di clic in cronaca di Roma»

Примечания

Литература 
 Bruno Vespa, L’amore e il potere. Da Rachele a Veronica, un secolo di storia italiana, 2007, Mondadori.
 Andrea Nemiz, Vita da Paparazzo. Rino Barillari il «King»: l’informazione da Via Veneto a Lady Diana , 1997, Nuova Arnica Editrice.
 Antonio Altomonte. «Roma Diario a più voci », 1974, Edizioni Bietti.
 Tony Binarelli, «Quinta dimensione », 1980, Hoepli.
 Peter Howe, «Paparazzi », 2005, Artisan Books.
 James Kimbrell, «Barbra, an actress who sings: an unauthorized bioagraphy, Volume 1 », 1989, Branden Books.
 Nick Yapp, Nicholas Yapp, «The Hulton Getty Picture Collection: 1960s », 1998, Könemann.
 Alessandro Placidi, «Divise forate. Storie di vittime dimenticate delle forze dell’ordine », 2010, Sperling & Kupfer.
 Petra Giloy-Hirtz, Nicola Erni, Ira Stehmann, «Zeitgeist & Glamour: Photography of the 60s and 70s », 2011, Prestel Verlag.
 Sabina Caligiani, «Giovanni Paolo II », 2010, Paoline
 Mauro Simeone, «Nell’orecchio del gufo », 2010, Forme Libere
 Fiori Giuseppe, «Vita di Enrico Berlinguer », 2004, Editore Laterza
 Sergio Flamigni, «I fantasmi del passato », 2001, Kaos edizioni

Ссылки 
 30 Лукке открылась экспозиция знаменитого папарацци
 Фотографы /Рино Бариллари
 Папараццо № 1